Колбасково () — название ряда географических объектов Польши:

 Колбасково (гмина)
 Колбасково (село)